Okręty US Navy o nazwie USS "Kansas", pochodzącej od stanu Kansas:

 Pierwszy "Kansas" był kanonierką, która brała udział w działaniach wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1863-1875.
 Drugi "Kansas" (BB-21) był pancernikiem typu Connecticut. Był w służbie w latach 1907-1921.

Kansas